Scheibner ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Scheibner (1889–1968), deutscher Politiker (NSDAP), MdR

 Hans Scheibner (1936–2022), deutscher Satiriker, Liedermacher und Kabarettist
 Hans Scheibner (Radsportler) (* 1939), deutscher Radrennfahrer in der DDR
 Herbert Scheibner (* 1963), österreichischer Politiker des BZÖ
 Johann August Scheibner (1810–1888), deutscher Politiker, MdL (Königreich Sachsen)
 Kurt Scheibner (1926–2018), deutscher Leichtathletiktrainer, Hochschullehrer
 Lars Scheibner (* 1976), deutscher Choreograf
 Nikolaus Scheibner (* 1976), österreichischer Schriftsteller
 Otto Scheibner (1877–1961), deutscher Arbeitspädagoge

 Werner Scheibner (1899–1999), deutscher Politiker (NSDAP), MdR
 Wilhelm Scheibner (1826–1908), deutscher Mathematiker